Checkpoint is een Nederlands televisieprogramma waarin verschillende tests worden uitgevoerd. De informatie per aflevering is onderverdeeld per seizoen.

Afleveringen overzicht

Reguliere afleveringen

Specials

Lijsten van afleveringen 

 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 1)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 2)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 3)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 4)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 5)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 6)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 7)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 8)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 9)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 10)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 11)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 12)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 13)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 14)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 15)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 16)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 17)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 18)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 19)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 20)
 Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 21)
Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 22)
Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 23)

Statistieken

Jongens vs Meiden

Klapper Van De Week

Nederland vs

Checkpoint Top 40 

Tussen 12 januari en 2 februari 2019 zond Checkpoint wekelijks een gedeelte van een door kijkers samengestelde top 40 uit. Dit is de volledige ranking uit deze vier afleveringen.

* Vanwege de coronapandemie voerde Rachel in seizoen 20 de meeste tests zelf uit. De groen weergegeven testteamleden hebben meegedaan aan Checkpoint Champion en/of maakten een gastverschijning in enkele overige tests.

Checkpoint
Checkpoint (televisieprogramma)